Стенунгсунд () — город и административный центр Стенунгсундской коммуны, лен Вестра-Гёталанд, Швеция.

История 
Название Стенунгсунд происходит от деревни Стенунге (), которая была расположена там, где сейчас находится Центральный Стенунгсунд. Историки считают, что это название означало «деревня у подножия горы». Деревня имела несколько названий, в том числе Staenungum, Steffningsbyn и Stännung.

Археологические раскопки в Стенунгсунде в 2006 году обнаружили место захоронений железного века (I-III века н. э.), примечательное необычным присутствием римских керамических артефактов.

Экономика 
Стенунгсунд является крупнейшим химическим кластером в Швеции, производящим пластик в первичных формах и основные химические вещества.

Население 
Демографические изменения с 1960 по 2015 год приведены в таблице ниже:

Галерея

Примечания 

Города Швеции